Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Wendy White 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Pam Shriver (campionessa)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Melissa Gurney (primo turno)

 Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Terry Phelps (quarti di finale)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Wendy White (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1987